El Torneig de Brisbane 2016, també conegut com a Brisbane International 2016, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La vuitena edició se celebrà entre el 3 i el 10 de gener del 2016 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

Els tennistes Milos Raonic i Roger Federer van repetir la final de l'edició anterior però amb resultat contrari, ja que en aquesta ocasió es va imposar el canadenc Raonic. La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar per segon cop aquest torneig (2009). L'alemanya Angelique Kerber va disputar les finals individual i de dobles però fou derrotada en ambdues.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016